Rantau Harapan (Sungai Bahar), een plaats in Indonesië
Rantau Harapan (Rantau Bayur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing